Вейк-ан-Зее 2014 — 76-й международный турнир, который проходил с 10 по 26 января 2014 года. Победителем турнира за тур до окончания стал Левон Аронян.

 Категория: 20-я (средний рейтинг 2743)
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, потом 50 минут на 20 ходов и 15 до конца партии, с добавлением 30 секунд за сделанный ход, начиная с первого.

Участники турнира 

Рейтинги даны на январь 2014 года.

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница

2014 год в шахматах
Вейк-ан-Зее (шахматный турнир)